Ла-Рош-Гийон  () — коммуна во Франции, в округе Понтуаз (департамент Валь-д’Уаз, Иль-де-Франс). Расположена на расстоянии около 60 км северо-западнее Парижа, 32 км западнее Сержи.
Входит в список «Самых красивых деревень Франции».

Население

Ссылки 
 Сайт муниципалитета Ла-Рош-Гийон
 Сайт замка Ла-Рош-Гийон

Примечания 

Самые красивые деревни Франции
Достопримечательности региона Иль-де-Франс